Андре́й Трофи́мович Стуче́нко (а, Киев — 18 ноября 1972 года Москва) — советский военачальник, генерал армии (13 апреля 1964 года).

Начальная биография 
Андрей Трофимович Стученко родился а в Киеве в семье рабочего.

С 10 лет работал «мальчиком» в галантерейном магазине, затем в книжной лавке. В 1919 году Стученко, скрыв возраст, пытался поступить в Красную Армию, после чего был зачислен в одну из воинских частей, однако через несколько дней заболел тифом, в результате чего проходил длительное лечение.

С 1920 года служил в одном из батальонов Трудармии.

Военная служба

Гражданская война 
В апреле 1921 года призван в ряды РККА и в мае направлен красноармейцем в 17-й отдельный батальон (25-я стрелковая дивизия), после чего принимал участие в боевых действиях против бандитизма на Украине в районах населённых пунктов Цветково, Шпола, Лебедин и Киселёвка. В сентябре того же года уволен в запас по болезни.

Межвоенное время 
В июле 1922 года был повторно призван в ряды РККА и направлен на учёбу на 11-е кавалерийские курсы, дислоцированные в городе Белая Церковь. После расформирования курсов Стученко был переведён на 1-е Крымские кавалерийские курсы РККА в Симферополе, после окончания которых в декабре 1923 года направлен в Елисаветградскую кавалерийскую школу имени Первой Конной армии, дислоцированную в Зиновьевске. Во время учёбы на курсах участвовал в составе сводных отрядов курсантов в борьбе против бандитизма. После окончания учёбы служил в городе Рогачёв в составе 36-го и 34-го кавалерийских полков (6-я Чонгарская кавалерийская дивизия, Белорусский военный округ) на должностях командира взвода и командира пулемётного эскадрона и командира взвода полковой школы 34-го кавалерийского полка.

В 1929 году вступил в ряды ВКП(б).

В декабре 1930 года назначен на должность командира пулемётного эскадрона 31-го кавалерийского полка, в июле 1933 года — на должность помощника начальника оперативной части штаба 6-й кавалерийской дивизии, а в октябре 1935 года — на должность начальника штаба 94-го кавалерийского полка (24-я кавалерийская дивизия), дислоцированного в городе Лепель.

В июне 1936 года направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, после окончания которой в январе 1939 года назначен на должность начальника оперативного отделения штаба 3-го кавалерийского корпуса (Белорусский военный округ), дислоцированного в Минске. В июле того же года Стученко назначен на должность помощника инспектора кавалерии фронтовой группы Дальнего Востока, а в июле — на должность инспектора кавалерии фронтовой группы Дальнего Востока в Чите, после чего принимал участие в боевых действиях на Халхин-Голе.

В июле 1940 года назначен на должность старшего помощника начальника исторического отдела штаба Дальневосточного фронта, однако в октябре того же года подполковник А. Т. Стученко переведён в Военно-воздушные силы и направлен на учёбу на оперативный факультет Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии.

Великая Отечественная война 
В первые дни Великой Отечественной войны отозван из академии, с 30 июня 1941 года находится в распоряжении Главного управления кадров НКО СССР и 6 июля направлен на фронт командиром 58-го кавалерийского полка в 45-й кавалерийской дивизии 19-й армии Западного фронта. Участник Смоленского оборонительного сражения. С сентября 1941 года командовал 45-й кавалерийской дивизией. В Вяземской катастрофе в октябре 1941 года дивизия попала в окружение с большинством войск фронта, где после упорных боёв и многократных попыток прорыва почти полностью погибла. Стученко вышел из вражеского кольца с группой в 50 бойцов.

После проверки и пребывания в резерве в январе 1942 года назначен командиром 47-го кавалерийского полка 3-й гвардейской кавалерийской дивизии, а в феврале 1942 года — командиром 20-й кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала И. А. Плиева, участвовал в наступательных боях битвы за Москву. С апреля 1942 года — командир 11-го гвардейского кавалерийского полка в 4-й гвардейской кавалерийской дивизии. С мая 1942 года — командир 4-й гвардейской кавалерийской дивизии. С августа 1942 года — командир 108-й стрелковой дивизии в составе 5-й армии Западного фронта.

В декабре 1942 года назначен командиром 29-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 30-й армии Западного фронта (вскоре передана в состав 5-й армии того же фронта). В ходе локальной наступательной операции по освобождению Гжатска 22—26 февраля 1943 года дивизия понесла большие потери, а передовой лыжный батальон попал в окружение и практически полностью погиб, однако расследование показало наибольшую вину в случившемся командующего 5-й армией Я. Т. Черевиченко (который с целью своего оправдания попытался свалить вину за гибель батальона на А. Т. Стученко), за что он был снят с должности. Одновременно был снят с должности и командующий Западным фронтом И. С. Конев, а Стученко получил одновременно строгий выговор и предупреждение о несоответствии занимаемой должности. Во главе той же дивизии участвовал в освобождении Ржева в ходе Ржевско-Вяземской операции в марте 1943 года, в Смоленской операции 1943 года (в которой дивизия Стученко успешным манёвром освободила город Ельня), в Режицко-Двинской и Мадонской наступательных операциях в июле-августе 1944 года.

С августа 1944 года и до конца войны командовал 19-м гвардейским стрелковым корпусом в составе 10-й гвардейской армии на 2-м Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Корпус генерала Стученко участвовал в Прибалтийской стратегической операции на Рижском направлении, в окружении и блокаде Курляндской группировки врага.

За период войны Стученко был три раза упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего.

24 июня 1945 года был командиром сводного полка Ленинградского фронта на историческом параде Победы.

Послевоенная карьера 

После окончания войны генерал-лейтенант Стученко находился на прежней должности.

В сентябре 1947 года назначен на должность командира 56-го стрелкового корпуса (Дальневосточный военный округ), а в ноябре 1950 года — на должность командира 123-го стрелкового корпуса (Приморский военный округ).

В сентябре 1951 года направлен на учёбу на Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после окончания которых в декабре 1952 года назначен на должность помощника командующего 11-й гвардейской армией (Прибалтийский военный округ), в сентябре 1953 года — на должность командира 2-го гвардейского стрелкового корпуса. С июля 1954 года — командующий 6-й общевойсковой армией Северного военного округа (управление армии — в Мурманске).

С ноября 1955 года — первый заместитель командующего, а с января 1956 года — командующий войсками Северного военного округа. С апреля 1960 года — командующий войсками Приволжского военного округа. С июня 1961 — командующий войсками Закавказского военного округа. С апреля 1968 года — начальник Военной академии имени М. В. Фрунзе. С марта 1969 года — военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Генерал армии Андрей Трофимович Стученко умер 18 ноября 1972 года в Москве. Похоронен на .

Кандидат в члены ЦК КПСС (1961—1971 годы), член ЦК Компартии Грузии. Депутат Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов. Депутат Верховного Совета Карельской АССР, депутат Верховного Совета Грузинской ССР.

Штрихи к биографии 

 Брат погиб на фронте летом 1941 года.
 В период обучения в Военной академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии прошёл курс лётной подготовки в Серпуховской военной авиационной школе, освоил специальность пилота бомбардировщика ТБ-3 и прыжки с парашютом.
 Весной 1943 года, когда его часть была выведена в резерв, с ротой саперов выехал в места, где при прорыве из окружения в октябре 1941 года погибла его дивизия. Собрал по лесам несколько сотен останков своих бойцов и похоронил их в районном центре. После войны добился установки памятника на их братской могиле.
 Во время командования 29-й гвардейской дивизией обратил внимание на исключительно храброго в бою, но крайне недисциплинированного в тылу командира роты Ивана Третьяка. Оказал большое влияние на него, неоднократно продвигал в должностях, спас от суда военного трибунала за драку с бойцами соседней части, в возрасте 21 года назначил командиром полка. Впоследствии Иван Моисеевич Третьяк стал генералом армии, Героем Советского Союза и Героем Социалистического труда.
 Автор мемуаров «Завидная наша судьба» (1964), содержащая много любопытных подробностей об армейской жизни, боевых операциях, достаточно резких оценок действий ряда известных военачальников в годы войны. Видимо, поэтому мемуары были переизданы только один раз, в 1968 году, и более никогда не издавались.

Воинские звания 
 Капитан (28.12.1935);
 Майор (29.02.1938);
 Подполковник (28.04.1940);
 Полковник (2.10.1942);
 Генерал-майор (29.01.1943);
 Генерал-лейтенант (11.07.1945);
 Генерал-полковник (8.08.1955);
 Генерал армии (13.04.1964).

Награды 
 Два ордена Ленина (06.05.1946, 29.10.1964);
 Четыре ордена Красного Знамени (04.03.1943, 03.11.1944, 15.11.1950, 06.10.1968);
 Орден Суворова 2-й степени (30.07.1944);
 Орден Кутузова 2-й степени (28.09.1943);
 Орден Отечественной войны 1-й степени (29.06.1945);
 Ряд медалей СССР;
Иностранные награды
 Орден Боевого Красного Знамени (Монголия)
 Медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы» (Монголия, 15.08.1969)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Армии» (Монголия, 15.03.1971)
 Медаль «50 лет Монгольской Народной Революции» (Монголия, 16.12.1971)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» золотой степени (ЧССР)

Сочинения

Память 
 С 1974 по 1990 год имя Андрея Стученко носила улица Бариню в Риге.

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Завидная наша судьба» на сайте «Военная литература»
 
 Biography of Army General Andrei Trofimovich Stuchenko

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Начальники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Участники Смоленского сражения (1941)
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники Парада Победы
Командующие общевойсковыми армиями
Командующие Северным военным округом
Командующие Закавказским военным округом
Мемуаристы СССР
Группа генеральных инспекторов Министерства обороны СССР
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Члены ЦК КП Грузии
Депутаты Верховного Совета Карельской АССР
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР
Выпускники Крымской кавалерийской школы имени ЦИК Крымской АССР